Daniel Kelly kan syfta på:

 Daniel Kelly (1883–1920), amerikansk friidrottare
 Daniel Kelly (född 1977), australisk kampsportare